Prelegendum es una antífona, una forma musical de carácter neumático o medianamente adornada, propia de la liturgia hispánica, y que corresponde al introito del rito romano.

Liturgia hispánica
Géneros y formas musicales de la liturgia cristiana
Géneros y formas musicales
Latinismos